Jackie Cox puede referirse a:
 Jackie Cox (futbolista) (1911–1990) jugador de fútbol y gerente escocés
 Jackie Cox (drag queen), nombre artístico de Darius Rose, drag queen iraní-canadiense

Véase también 
 Jack Cox (desambiguación)